National Basketball Association 1984/1985 var den 39:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 26 oktober 1984 och avslutades den 14 april 1985 efter 943 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 23 lagen spelade 82 matcher var.

Söndagen den 9 juni 1985 vann Los Angeles Lakers sin nionde NBA-titel (de fem första som Minneapolis Lakers) efter att ha besegrat Boston Celtics med 4-2 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

Boston Celtics 148 poäng i den första matchen är den högsta poäng ett lag fått i den NBA-final. Boston slog sitt eget finalrekord från säsongen 1964/1965 när de gjorde 142 poäng.

All Star-matchen spelades den 10 februari 1985 i Hoosier Dome i Indianapolis, Indiana. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 140-129.

Los Angeles Clippers, Kalifornien, spelade sin första säsong i ligan efter flytten från San Diego, Kalifornien.

Kansas City Kings från Kansas City, Missouri spelade sin sista säsong och flytta sen till Sacramento, Kalifornien och blev Sacramento Kings.

NBA-legenderna Charles Barkley (Philadelphia 76ers), Michael Jordan (Chicago Bulls), Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) och John Stockton (Utah Jazz), spelade sina första säsonger i ligan.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Åttondelsfinalserierna avgjordes i bäst av 5 matcher medan alla övriga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Boston Celtics mot Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers vann finalserien med 4-2 i matcher

Källor 

NBA 1984/1985 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 1984/1985 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 1985 på basketball-reference.com
NBA history 1984/1985 på nba.com (Engelska)

Externa länkar

1984 i USA
1985 i USA
Basketsäsongen 1984/1985
1984/1985